Пака́ва Ить — московский оркестр, образованный в 1999—2000 годах. Творческое объединение музыкантов, экспериментирующих с джазом, классикой, латиноамериканской и африканской танцевальной музыкой, современным авангардом. Участники многих заметных событий московской музыкальной сцены. Выпустили два студийных альбома: «N1 For Baby»(2003) и «Superground Highspeed Crossover»(2009).

История 

Образовавшийся на рубеже 1999—2000 годов, почти сразу заполучил московские уличные и клубные площадки. Активно действуя на улицах, в парках и праздничных шествиях, столь же стремительно захватил европейские клубы, творческие фестивали.

Почти с момента образования Пакава Ить тесно сотрудничает с другим творческим объединением СВОИ2000. Участие в фильме Пыль, короткометражке Соси Банан, первомайской демонстрации, создание видео-альбома «Pakava It' film» — всё это плоды их тесного сотрудничества.

В 2005 году Пакава Ить образуют параллельный музыкальный коллектив Квартет Крылова. Более камерный, и ещё более смелый в экспериментах со звуком. Его основу составляют электрогитара, скрипка, труба, бас-гитара, перкуссия, саксофон, тромбон, sound system, ударные.

С этого времени оба проекта активно сосуществуют вместе, лишь иногда уступая друг другу более удобные позиции.

Состав 

 Владимир Морковкин — альт-саксофон;
 Иван Лубенников — тенор-саксофон, гитара, банджо;
 Вячеслав Кейзеров — тромбон;
 Федор Сенчуков — тромбон;
 Александр Привалов — труба;
 Юрий Лапшинов — банджо, гитара;
 Александр Ночин — сузафон, бас-гитара;
 Гарик Багдагюлян — ударные;
 Дмитрий Головин — ударные;
 Анна Шленская — бонги, перкуссия.

Дискография

Альбомы 
 2002 — Who Are They? - концертный;
 2003 — N1 For Baby;
 2006 — Pakava It' film — DVD, совместно с творческим объединением СВОИ2000;
 2007 — Pakava It' film — DVD, второе издание, дополненное;
 2007 — Last day in Berlin — Мини-альбом;
 2009 — Superground Highspeed Crossover (Dedicated To Nicolas Guillemet).

Участие в сборниках 
 2001 — Кафеклуб Китайский Лётчик Джао Да № 2;
 2002 — ДЕД МОРОЗ против АНТИ ДЕДА МОРОЗА;
 2002 — Bar Moscow.

Фильмография 
 2002 — Соси банан;
 2005 — Пыль — участие группы в эпизоде, композиция «Катя и Оля».

Участие в фестивалях 
 2001 — 3-я театральная Олимпиада (Москва);
 2001 — СКИФ-5 (Санкт-Петербург);
 2002 — Улица Pilsner Urquell (Москва);
 2003 — Ethnic Music Festival (Франкфурт-на-Майне);
 2004 — Фестиваль Уличных Театров (Архангельск);
 2005 — Пикник Афиши (Москва);
 2006 — Пустые холмы (Таруса);
 2007 — GOA-BOA (Генуя);
 2008 — Усадьба Джаз (Москва).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Квартета Крылова
 Пакава Ить на myspace.com
  — Пакава Ить в Живом журнале
 Пакава Ить на Last.fm
 Пакава Ить на zvuki.ru

Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы Москвы
Авангардные музыканты